Berliner Straße 43 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Berliner Straße 43 (Bad Muskau), siehe Liste der Kulturdenkmale in Bad Muskau
 Berliner Straße 43 (Berlin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Tegel
 Berliner Straße 43 (Frankfurt), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Frankfurt-Altstadt
 Berliner Straße 43 (Görlitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Innenstadt (Görlitz), A–Be
 Berliner Straße 43 (Ludwigshafen), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Ludwigshafen-Südliche Innenstadt
 Berliner Straße 43 (Meiningen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Meiningen (A–L) #B
 Berliner Straße 43 (Oschersleben, Bode), siehe Liste der Kulturdenkmale in Oschersleben (Bode)
 Berliner Straße 43 (Trebbin)
 Berliner Straße 43–50 (Cottbus), siehe Liste der Baudenkmale in Cottbus